les Yankees de New York sont une franchise de baseball basée dans le Bronx à New York.
les Yankees de New York ont aussi été une franchise de la NFL basée à New York